Въртоп, с основно значение водовъртеж, може да се отнася за:

 Въртоп, село в област Видин, България;
 Въртоп, село в област Берат, Албания
 Въртоп, село в окръг Алба, Румъния.
 Въртоп, село в окръг Долж, Румъния.
 Въртоп, село в окръг Кюстенджа, Румъния
 Въртоп, планина в Западните покрайнини, Сърбия.
 Въртоп, българска революционна организация в Западните покрайнини;
 Въртоп, роман от Хосе Еустасио Ривера
 Въртоп, връх в Шар, Република Македония
 Въртоп, карстово образувание